Ribes – łacińska nazwa rodzajowa porzeczek
 Ribes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy